Saint-Sigismond steht für:
 Zisterzienserinnenabtei Saint-Sigismond (auch: Saint-Bernard), von 1127 bis 1774 Kloster der Zisterzienserinnen in Orthez, Département Pyrénées-Atlantiques, Bistum Dax

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sigismond (Loiret), Département Loiret
 Saint-Sigismond (Maine-et-Loire), Département Maine-et-Loire
 Saint-Sigismond (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie
 Saint-Sigismond (Vendée), Département Vendée
 Saint-Sigismond-de-Clermont, Département Charente-Maritime

Siehe auch:
 Sigismond Beck (* 1900), Jazzmusiker